Жеребьёвка отборочного турнира Евро-2016 прошла в Ницце 23 февраля 2014 года. В группу C попали сборные по футболу следующих стран: Испания, Украина, Словакия, Белоруссия, Македония, Люксембург. Матчи в группе C пройдут с 8 сентября 2014 года по 12 октября 2015 года.

Результаты 
Расписание матчей было опубликовано УЕФА после жеребьёвки 23 февраля 2014 года в Ницце. Время начала матчей 15 ноября 2014 года и 27 марта 2015 года указано в UTC+1 (CET, Центральноевропейское время), время начала остальных матчей — в UTC+2 (CEST, Центральноевропейское летнее время). Местное время (отличное от центральноевропейского) указано в скобках.

Бомбардиры 

5 голов
  Франсиско Алькасер
  Марек Гамшик

4 гола
  Андрей Ярмоленко

3 гола

  Давид Сильва
  Адам Немец
  Артём Кравец

2 гола

  Сергей Корниленко (1 пен.)
  Станислав Драгун
  Тимофей Калачёв
  Михаил Гордейчук
  Серхио Бускетс
  Педро
  Санти Касорла
  Ларс Жерсон
  Александар Трайковски
  Юрай Куцка
  Роберт Мак
  Сергей Сидорчук
  Евгений Коноплянка

1 гол

  Андрес Иньеста
  Марио Гаспар
  Жорди Альба
  Хуан Бернат
  Иско
  Диего Коста
  Альваро Мората
  Серхио Рамос (1 пен.)
  Марио Мутш
  Себастьян Тиль
  Стефано Бенси
  Давид Тюрпель
  Ариян Адеми
  Бесарт Абдурахими
  Агим Ибраими
  Адис Яхович (1 пен.)
  Владимир Вайсс
  Петер Пекарик
  Мирослав Стох
  Станислав Шестак
  Корнел Салата
  Денис Гармаш
  Евгений Селезнёв

1 автогол
  Александр Мартынович (в матче с командой Украины)
  Томе Пачовский (в матче с командой Испании)

Примечания

Ссылки 
 Страница группы на официальном сайте УЕФА

Отборочный турнир